Mörkö kan syfta på följande:

Sverige 
 Mörkö – ö, Södertälje kommun
Mörkö socken – socken i Södermanland
Mörkö distrikt – ett distrikt i Södertälje kommun och Stockholms län 2016–
Mörkö landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län (1863–1951)
Mörkö församling – en församling i Strängnäs stift –2010
Mörkö kyrka – en kyrkobyggnad belägen på Mörkö
  Mörkarfjärden – en fjärd eller havsvik i Botkyrka kommun och Nynäshamns kommun

Åland 

 Mörkö (Lemland, Åland), ö